Жозе Мануэл Ферейра де Мораиш (Жозе Мораиш; ; ) — португальский футбольный тренер.

Биография 
В качестве футболиста выступал на позиции полузащитника. Уже в 26 лет Мораиш завершил свою карьеру. В качестве тренера он стал известен благодаря совместной работой с Жозе Моуринью, с которым специалист познакомился в 2000 году во время работы в «Бенфике». В качестве его помощника Мораиш работал в «Порту», «Интере», «Реале» и в «Челси». В качестве ассистента португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В качестве главного тренера Мораиш возглавлял более десятка клубов из разных стран, однако добиться с ними таких высоких результатов не смог. С сентября по ноябрь 2008 года он руководил сборной Йемена. В августе 2018 года специалист возглавил львовские «Карпаты». Но спустя три месяца он покинул Украину ради работы в корейском «Чонбук Хёндэ Моторс». Новую команду он привёл к победе в местном чемпионате.

Достижения

Тренера 
 Чемпионат Южной Кореи (2): 2019, 2020
 Лучший тренер Кей-лиги (1): 2019
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии (1): 2014

Ассистента 
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2003/04, 2009/10
 Чемпион Италии (1): 2009/10
 Обладатель Кубка Италии (1): 2009/10
 Чемпион Испании (1): 2011/12
  Обладатель Кубка Испании (1): 2010/11
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Атлетико» Лиссабон
Игроки ФК «Пенафиел»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Бенфика Б»
Тренеры ФК «Эшторил-Прая»
Тренеры ФК «Дрезднер»
Тренеры ФК «Санта-Клара»
Тренеры ФК «Ассириска Фёренинген»
Тренеры ФК «Аль-Фейсали» Харма
Тренеры ФК «Стад Тунизьен»
Тренеры сборной Йемена по футболу
Тренеры ФК «Аль-Шабаб» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Антальяспор»
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Барнсли»
Тренеры ФК «Карпаты» Львов
Тренеры ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Тренеры ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Тренеры ФК «Сепахан»